Excision kan syfta på:

 Excision (kirurgi) – ett kirurgiskt ingrepp
 Excision (film) – en amerikansk skräckfilm från 2012
 Excision (musiker) – en kanadensisk dubstep-producent från British Columbia
 Base excision repair – en reparationsmekanism för skador på baser i cellulärt DNA
 Nucleotide excision repair – en reparationsmekanism inom cellen som reparerar skadat DNA